Zlatá brána může znamenat:

 Zlatá brána (průliv) – průliv spojující Sanfranciskou zátoku s Tichým oceánem
 Zlatá brána (most) – most přes stejnojmenný průliv
 Zlatá brána (Kyjev) – brána v Kyjevě
 Zlatá brána (hra) – tradiční dětská hra
 Zlatá brána (Izrael) – dvojitá brána na východní straně Chrámové hory.
 Zlatá brána (Vladimir) – hlavní brána města Vladimir
 Zlatá brána (Pražský hrad) – středověký vstup do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě
 Obchodní centrum Zlatá Brána – obchodní centrum v Prostějově

v kultuře
 Zlatá brána (film, 2004), český televizní film z roku 2004, režie Jaroslav Brabec
 Zlatá brána (film, 2009), americký romantický film z roku 2009, režie David M. Rosenthal

Externí odkazy